Ungár Tamás (1931–) karmester
 Ungár Tamás (1937–) gépészmérnök
 Ungár Tamás (1943–) fizikus, professor emeritus
 Ungár Tamás (1953–) színházi rendező, újságíró
 Ungár Tamás (1962–) szállodai szakember, a Magyar Szállodaportások Aranykulcs Egyesületének elnöke (2007–2017)
 Ungár Tamás zongoraművész